

Yps 
 , un ancien magazine allemand de bandes dessinées, dérivé de Pif Gadget.

YPS 
 YPS (en kurde : Yekîneyên Parastina Sivîl), les Unités de défense civile du Parti des travailleurs du Kurdistan.
 code IATA de l'aéroport de Port Hawkesbury, en Nouvelle-Écosse, Canada.
 Yangambi Pôle Scientifique (YPS), un projet de mesure de la covariance des turbulences atmosphériques, basé à Yangambi, en République démocratique du Congo.